Helle Nächte steht für:

 Helle Nächte, alternativer Name von Weiße Nächte (Dostojewski), Novelle von Fjodor Dostojewski (1848)
 Helle Nächte (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm von Wilhelm Semmelroth (1964) 
 Helle Nächte (Oper), Oper von Moritz Eggert (1997)
 Helle Nächte (Film), deutsch-norwegischer Film von Thomas Arslan (2017)
Siehe auch:
Weiße Nächte (Begriffsklärung)